Hochwarth steht für:

 Hochwarth (Gemeinde Greinbach), Ortsteil von Greinbach, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark
 Hochwarth (Gemeinde Klöch), Ortsteil von Klöch, Bezirk Südoststeiremark, Steiermark

 Stráž u Domažlic, Gemeinde im Okres Domažlice in Tschechien, deutsch Hochwarth

Siehe auch:
 Hochwart